Грудиновка:

 Грудиновка — агрогородок в составе Грудиновского сельсовета Быховского района Могилёвской области Республики Беларусь.
 Грудиновка — дворцово-парковый ансамбль XIX века, расположенный в деревне Грудиновка (Быховский район, Республика Беларусь).